Норвид () — польская фамилия.

 Норвид, Людвик (1818—1881) — польский поэт и литературный критик.
 Норвид, Циприан Камиль (1821—1883) — польский поэт, драматург, прозаик и живописец.

См. также 
 Награда имени Циприана Камиля Норвида